Melrose House ist der Name folgender Bauwerke:

 Melrose House (Pretoria), in Pretoria, Südafrika
 Melrose House (Nelson), in Nelson, Neuseeland